Arai kan syfta på,

Arai Hakuseki, japansk filosof, poet, konfucian och politiker.
Kei Arai, auktor.
Kozo Arai, japansk fotbollsspelare.
Masao Arai, japansk brottare.
Ryoichi Arai, japansk iktyolog. 
Ryōji Arai, japansk illustratör.
Toshihiro Arai, japansk rally- och racerförare.

Japanska efternamn